МБС — многозначная аббревиатура:
 Международный биологический союз
 Международный батальон свободы
 Минский ботанический сад
 Московский банковский союз
 Московская богословская семинария
 Мобильная базовая станция
 Мы были солдатами
 Мир без солнца
 Мир боевых самолётов
 Межбёдерное сношение

См. также
 MBS
 MBC (латиница)